Genugtuung bezeichnet:

 ein Gefühl vollständiger Zufriedenheit
 im Recht allgemein die Wiederherstellung eines verletzten Rechtsgutes, siehe Genugtuung (Recht)
 im Schweizer Recht die Bezeichnung für Schmerzensgeld
 in der Rechtsgeschichte und bei Studentenverbindungen die Wiedergutmachung einer Beleidigung, siehe Satisfaktion
 in der Religion der Ausgleich für Sünden und ihre Folgen oder für Schuld
 oft durch einen wie auch immer gearteten Vorgang der Sühne oder Buße (Religion)
 im Christentum insbesondere in der Soteriologie reflektiert, z. B. in der Satisfaktionslehre

Siehe auch: